Валенте () — итальянская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Валенте, Антонио (годы расцвета: 1565—80) — итальянский композитор и органист
 Валенте, Бенита (род. 1934) — американский оперная певица (сопрано).
 Валенте, Дуарте (род. 1999) — португальский футболист.
 Валенте, Катерина (род. 1931) — итальянская певица, популярная в мире в 1950-х и 60-х годах.
 Кэтрин М. Валенте () — американская писательница в жанре фэнтези, поэтесса и литературный критик.
 Валенте, Лаура (род. 1963) — итальянская певица и музыкант.
 Валенте, Нуну (род. 1974) — португальский футболист.
 Валенте, Симоне (род. 1987) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Валенте, Хосе Анхель (1929—2000) — испанский поэт.

Топоним 
 Валенте-Диас — город в Мексике, входит в штат Веракрус.